Copa, ismeretlen szerzőjű római elégia
 Copa, a Corinnidae pókcsalád egyik neme